tuberculose, bacteriële infectieziekte
TBC (album), muziekalbum van de Belgische postrockband Amatorski
The Black Crowes, rockband uit de Verenigde Staten
World of Warcraft: The Burning Crusade, computerspel
The Boring Company, een tunnelboorbedrijf van Elon Musk
Stoomtram Tiel - Buren - Culemborg